De eerste editie van het US PGA Championship vond plaats in 1916. Het was een matchplay kampioenschap waaraan 32 spelers meededen die zich via regionale toernooien hadden gekwalificeerd. Het profkampioenschap werd gespeeld op de Siwanoy Country Club ten noorden van Manhattan. Iedere ronde bestond uit 36 holes.
Het prijzengeld was $ 3.000 waarvan $ 500 voor de winnaar bestemd was. Bovendien kreeg de winnaar een gouden medaille met een diamant en kreeg de verliezend finalist een gouden medaille. De trofee wordt de Rodman Wanamaker Trophy genoemd.

Tom Kerrigan mocht als home pro meedoen en de eerste afslag doen. De buitenlandse spelers die meededen waren vooral Britse immigranten. Sommigen kregen later de Amerikaanse nationaliteit, maar Jim Barnes (1886-1966) bleef Engelsman en won dit toernooi in 1916 en in 1919.

Spelers

Wedstrijden

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Laatste vier 

 Halve finale
Jim Barnes won van Willie MacFarlane met 6&5 en Jock Hutchison won van Walter Hagen met 2up.

 Finale
Jim Barnes bereikte de finale na vier mooie overwinningen (8&7, 8&7, 3&1 en 6&5) en had dus al 124 holes gespeeld. Jock Hutchison had de eerste twee rondes met 11&9 gewonnen maar had in de halve finale 38 holes gespeeld, een totaal van 125 holes. Het scheelde dus weinig. Hun duel bleef tot het einde toe spannend want Barnes won met 2&1.

Externe links 
  PGA Championship 1916 op PGA.com
  PGA Championship 1916 op About.com

1916
Golf in 1916
Sportevenement in New York (stad)